

Nom de famille 

 Barry Galbraith (1919-1983), guitariste de jazz américain ;
 Declan Galbraith (1991-), chanteur britannique ;
 Evan Griffith Galbraith (1928-2008), ambassadeur des États-Unis en France ;
 John Galbraith, (1898-?), footballeur et entraîneur écossais ;
 John Kenneth Galbraith (1908-2006), économiste ;
 Peter W. Galbraith (1950-), négociateur des accords de Dayton, fils du précédent ;
 James K. Galbraith, économiste, frère du précédent ;
 Nancy Galbraith (1951-), organiste et compositrice américaine ;
 Patrick Galbraith (1967-), joueur de tennis américain ;
 Percy Galbraith (1898-1961), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Robert Galbraith
 Robert Galbraith, pseudonyme de l'écrivain J. K. Rowling ;
 Robert Galbraith (1483-1544), logicien écossais ;
 Sam Galbraith (1945-2014), homme politique du Parti travailliste écossais ;
 Tam Galbraith (1917-1982), homme politique britannique ;
  ;
 Vivian Hunter Galbraith (1889-1976), historien britannique.

Prénom 
Galbraith est le prénom de
 Galbraith Lowry Cole (1772-1842), général britannique.

Patronyme écossais